Ant etkenmen (pol. „Złożyłem przysięgę” lub „Przysięgałem”) – wiersz autorstwa Nomana Çelebicihana. Po skomponowaniu doń muzyki był hymnem Krymskiej Republiki Ludowej (1917–1918), a od 1991 roku jest hymnem międzynarodowej społeczności Tatarów krymskich.

Charakterystyka 
Twórcą wiersza jest Noman Çelebicihan (1885–1918), krymskotatarski polityk i poeta, który był pierwszym i zarazem ostatnim prezydentem Krymskiej Republiki Ludowej. Uznaje się, że melodia utworu została zaczerpnięta z pieśni ludowych, choć niektóre źródła przypisują jej autorstwo Çelebicihanowi. Utwór obwieszczono hymnem nowo powstałego państwa i zatwierdzono jako oficjalny w dniu 9 grudnia 1917 roku. Już w grudniu 1917 roku wykonywano go podczas ceremonii państwowych. 

30 czerwca 1991 roku na posiedzeniu Kurułtaju Tatarów Krymskich ogłoszono, że utwór Ant etkenmen został zatwierdzony jako hymn społeczności Tatarów krymskich z całego świata.

Oryginalna wersja Çelebicihana

Wersja współczesna

Przypisy 

Historyczne hymny państwowe
Tatarzy krymscy